Denne liste over fredede fortidsminder i Aalborg Kommune viser alle fredede fortidsminder i Aalborg Kommune. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|-
|| Bavnehøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27155/  ||  || ||

|-
|| Bavnehøj || Bavnehøj || Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27155/  ||  || ||

|-
|| Bavnehøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27899/  ||  || ||

|-
|| Bavnehøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28381/  ||  || ||

|-
|| Bavnehøj || Bavnehøj || Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28381/  ||  || ||

|-
|| Beltofte || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28109/  ||  || ||

|-
|| Bettekøw || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23105/  ||  || ||

|-
|| Bettekøw || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23117/  ||  || ||

|-
|| Bislev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26261/  ||  || ||

|-
|| Bislev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26262/  ||  || ||

|-
|| Bislev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26263/  ||  || ||

|-
|| Bislev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26268/  ||  || ||

|-
|| Bislev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26269/  ||  || ||

|-
|| Bislev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26283/  ||  || ||

|-
|| Bislev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26291/  ||  || ||

|-
|| Bislev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26292/  ||  || ||

|-
|| Bislev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26293/  ||  || ||

|-
|| Bislev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26295/  ||  || ||

|-
|| Bislev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26297/  ||  || ||

|-
|| Bislev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26301/  ||  || ||

|-
|| Bislev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26304/  ||  || ||

|-
|| Bislev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26305/  ||  || ||

|-
|| Bislev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26306/  ||  || ||

|-
|| Bislev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26309/  ||  || ||

|-
|| Bislev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26316/  ||  || ||

|-
|| Bislev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26317/  ||  || ||

|-
|| Bislev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26348/  ||  || ||

|-
|| Bjørnholm || Borg/Voldsted || Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/167827/  ||  || ||

|-
|| Blærehøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28756/  ||  || ||

|-
|| Blæshøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/121085/  ||  || ||

|-
|| Bonderup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26475/  ||  || ||

|-
|| Bredamehøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27825/  ||  || ||

|-
|| Brændshøj || Rundhøj || Bronzealder (ca. -1700 til -501) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27866/  ||  || ||

|-
|| Brødlandshøjen || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27710/  ||  || ||

|-
|| Baalhøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27758/  ||  || ||

|-
|| Baalhøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27789/  ||  || ||

|-
|| Dall || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/22973/  ||  || ||

|-
|| Dall || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/22974/  ||  || ||

|-
|| Dall || Rundhøj || Stenalder (ca. -3950 til -1701) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/22975/  ||  || ||

|-
|| Dall || Stenbygget grav || Stenalder (ca. -3950 til -1701) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/22975/  ||  || ||

|-
|| Dall || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/22976/  ||  || ||

|-
|| Dall || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/22977/  ||  || ||

|-
|| Dall || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/22980/  ||  || ||

|-
|| Dall || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/22981/  ||  || ||

|-
|| Dall || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/22982/  ||  || ||

|-
|| Dall || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/22983/  ||  || ||

|-
|| Dall || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/22996/  ||  || ||

|-
|| Dall || Langhøj || Oldtid (ca. -3950 til -501) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/22998/  ||  || ||

|-
|| Dalsgaards Høj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27840/  ||  || ||

|-
|| De hvide jomfruer || Bautasten || Oldtid (ca. -1700 til 375) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26478/  ||  || ||

|-
|| De hvide jomfurer || Bautasten || Oldtid (ca. -1700 til 375) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26479/  ||  || ||

|-
|| Drageshøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23199/  ||  || ||

|-
|| Dværghøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27925/  ||  || ||

|-
|| Ejdrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28695/  ||  || ||

|-
|| Ejdrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28696/  ||  || ||

|-
|| Ejdrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28700/  ||  || ||

|-
|| Ejdrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28704/  ||  || ||

|-
|| Ejdrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28706/  ||  || ||

|-
|| Ejdrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28707/  ||  || ||

|-
|| Ejdrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28709/  ||  || ||

|-
|| Ejdrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28711/  ||  || ||

|-
|| Ejdrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28723/  ||  || ||

|-
|| Ejdrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28726/  ||  || ||

|-
|| Ejdrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28740/  ||  || ||

|-
|| Ejdrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28741/  ||  || ||

|-
|| Ejdrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28758/  ||  || ||

|-
|| Ejdrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28769/  ||  || ||

|-
|| Ejdrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28770/  ||  || ||

|-
|| Elleshøj || Rundhøj || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26440/  ||  || ||

|-
|| Elleshøj || Dysse eller jættestue || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26440/  ||  || ||

|-
|| Ellidshøj || Begravelse, uspec undergruppe || Stenalder (ca. -3950 til -1701) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26444/  ||  || ||

|-
|| Ellidshøj || Rundhøj || Stenalder (ca. -3950 til -1701) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26444/  ||  || ||

|-
|| Ellidshøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26445/  ||  || ||

|-
|| Ellidshøj || Begravelse, uspec undergruppe || Stenalder (ca. -3950 til -1701) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26446/  ||  || ||

|-
|| Ellidshøj || Rundhøj || Stenalder (ca. -3950 til -1701) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26446/  ||  || ||

|-
|| Ellidshøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26447/  ||  || ||

|-
|| Ellidshøj || Begravelse, uspec undergruppe || Stenalder (ca. -3950 til -1701) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26448/  ||  || ||

|-
|| Ellidshøj || Rundhøj || Stenalder (ca. -3950 til -1701) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26448/  ||  || ||

|-
|| Ellidshøj || Rundhøj || Stenalder (ca. -3950 til -1701) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26450/  ||  || ||

|-
|| Ellidshøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26464/  ||  || ||

|-
|| Ellidshøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26465/  ||  || ||

|-
|| Ellidshøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26467/  ||  || ||

|-
|| Ellidshøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26468/  ||  || ||

|-
|| Ellidshøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26469/  ||  || ||

|-
|| Ellidshøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26472/  ||  || ||

|-
|| Fardal høje II || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/22988/  ||  || ||

|-
|| Fardal høje III || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/22991/  ||  || ||

|-
|| Farstrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27910/  ||  || ||

|-
|| Farstrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27911/  ||  || ||

|-
|| Farstrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27912/  ||  || ||

|-
|| Feltbaneskoven || Mindesmærke || Nyere tid (ca. 1800 til 1899) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/191024/  ||  || ||

|-
|| Femhøje || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27176/  ||  || ||

|-
|| Ferslev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23006/  ||  || ||

|-
|| Ferslev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23015/  ||  || ||

|-
|| Ferslev || Rundhøj || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23023/  ||  || ||

|-
|| Ferslev || Dysse eller jættestue || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23023/  ||  || ||

|-
|| Ferslev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23029/  ||  || ||

|-
|| Ferslev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23030/  ||  || ||

|-
|| Fladhøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27198/  ||  || ||

|-
|| Fladhøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27215/  ||  || ||

|-
|| Fleskum Høje IV || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/22989/  ||  || ||

|-
|| Freilev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26485/  ||  || ||

|-
|| Freilev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26487/  ||  || ||

|-
|| Freilev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26490/  ||  || ||

|-
|| Frejlev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26484/  ||  || ||

|-
|| Frejlev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/191025/  ||  || ||

|-
|| Frejstrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28086/  ||  || ||

|-
|| Fretstrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28074/  ||  || ||

|-
|| Fretstrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28087/  ||  || ||

|-
|| Fretstrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28092/  ||  || ||

|-
|| Fridsgaard || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28099/  ||  || ||

|-
|| Furdal Høje || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/22990/  ||  || ||

|-
|| Følhøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23336/  ||  || ||

|-
|| Følhøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23346/  ||  || ||

|-
|| Følhøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23353/  ||  || ||

|-
|| Gammel Tinghøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23090/  ||  || ||

|-
|| Gl. Vraa Voldsted || Borg/Voldsted || Middelalder (ca. 1067 til 1535) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/142725/  ||  || ||

|-
|| Gl. Vraa Voldsted || Bro || Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/142725/  ||  || ||

|-
|| Gl. Vraa Voldsted || Herregårdsanlæg/Slot || Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/142725/  ||  || ||

|-
|| Gl. Vraa Voldsted || Voldgrav || Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/142725/  ||  || ||

|-
|| Glarhøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23089/  ||  || ||

|-
|| Godens Høj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27238/  ||  || ||

|-
|| Grydehøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/22997/  ||  || ||

|-
|| Grønhøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/24757/  ||  || ||

|-
|| Grønhøje || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26786/  ||  || ||

|-
|| Grønhøje || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26787/  ||  || ||

|-
|| Gudumlund || Borg/Voldsted || Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/167828/  ||  || ||

|-
|| Gunderup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23050/  ||  || ||

|-
|| Gunderup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23053/  ||  || ||

|-
|| Gunderup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23068/  ||  || ||

|-
|| Gunderup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23069/  ||  || ||

|-
|| Gunderup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23070/  ||  || ||

|-
|| Gunderup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23071/  ||  || ||

|-
|| Gunderup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23074/  ||  || ||

|-
|| Gunderup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23075/  ||  || ||

|-
|| Gunderup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23076/  ||  || ||

|-
|| Gunderup || Rundhøj || Oldtid (ca. -3950 til -501) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23082/  ||  || ||

|-
|| Gunderup || Stenbygget grav || Oldtid (ca. -3950 til -501) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23082/  ||  || ||

|-
|| Gunderup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23088/  ||  || ||

|-
|| Gunderup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23100/  ||  || ||

|-
|| Gunderup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23101/  ||  || ||

|-
|| Gunderup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23102/  ||  || ||

|-
|| Gunderup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23103/  ||  || ||

|-
|| Gunderup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23106/  ||  || ||

|-
|| Gunderup || Rundhøj || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23107/  ||  || ||

|-
|| Gunderup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23109/  ||  || ||

|-
|| Gunderup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23110/  ||  || ||

|-
|| Gunderup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23111/  ||  || ||

|-
|| Gunderup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23112/  ||  || ||

|-
|| Gunderup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23113/  ||  || ||

|-
|| Gunderup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23116/  ||  || ||

|-
|| Gunderup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23118/  ||  || ||

|-
|| Gunderup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23132/  ||  || ||

|-
|| Halhøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27809/  ||  || ||

|-
|| Halkjær Hovedgård || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28744/  ||  || ||

|-
|| Halkær Mølle || Mølledæmning || Historisk Tid (ca. 1500 til 1660) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/197039/  ||  || ||

|-
|| Halkær Voldsted || Borg/Voldsted || Historisk Tid (ca. 1067 til 1660) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/166538/  ||  || ||

|-
|| Halkær Voldsted || Voldgrav || Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/166538/  ||  || ||

|-
|| Hals || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27649/  ||  || ||

|-
|| Hals || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27650/  ||  || ||

|-
|| hals || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27651/  ||  || ||

|-
|| Hals skanse || Skanse || Efterreformatorisk tid (ca. 1536 til 1660) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/150684/  ||  || ||

|-
|| Hals skanse || Voldgrav || Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/150684/  ||  || ||

|-
|| Hammelhøje || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26319/  ||  || ||

|-
|| Hammelhøje || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26331/  ||  || ||

|-
|| Hammelhøje || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26332/  ||  || ||

|-
|| Hammelhøje || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26333/  ||  || ||

|-
|| Hammer || Langhøj || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Lokal || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27667/  ||  || ||

|-
|| Hammer || Dysse eller jættestue || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Lokal || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27667/  ||  || ||

|-
|| Hammer || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27668/  ||  || ||

|-
|| Hammer || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27669/  ||  || ||

|-
|| Hammer || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27670/  ||  || ||

|-
|| Hammer || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27672/  ||  || ||

|-
|| Hammer || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27682/  ||  || ||

|-
|| Hammer || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27698/  ||  || ||

|-
|| Hammer || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27700/  ||  || ||

|-
|| Harrild || Hus (evt. med stald) || Jernalder (ca. -500 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27246/  ||  || ||

|-
|| Harrild || Marksystem || Jernalder (ca. -500 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27246/  ||  || ||

|-
|| Hellighøje || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Lokal || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27833/  ||  || ||

|-
|| Hellighøje || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Lokal || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27842/  ||  || ||

|-
|| Hellighøje || Rundhøj || Bronzealder (ca. -1700 til -501) || Lokal || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27845/  ||  || ||

|-
|| Hestenshøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28110/  ||  || ||

|-
|| Hesthøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/25172/  ||  || ||

|-
|| Hindehøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23081/  ||  || ||

|-
|| Holmager || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26351/  ||  || ||

|-
|| Horsens || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27727/  ||  || ||

|-
|| Horsens || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27728/  ||  || ||

|-
|| Horsens || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27729/  ||  || ||

|-
|| Hov || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27656/  ||  || ||

|-
|| Hovhøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23104/  ||  || ||

|-
|| Hvilhøj || Langhøj || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23292/  ||  || ||

|-
|| Hvilhøj || Dysse eller jættestue || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23292/  ||  || ||

|-
|| Hvorup og Hedelund Plantage || Kunstigt anlæg || Nyere tid (ca. 1661 til 2009) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/191023/  ||  || ||

|-
|| Hvorup Plantage || Mindesmærke || Nyere tid (ca. 1890 til 1899) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/188113/  ||  || ||

|-
|| Hylkegaard || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28098/  ||  || ||

|-
|| Hylkegaard || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28111/  ||  || ||

|-
|| Højgaard || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28732/  ||  || ||

|-
|| Håls || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23131/  ||  || ||

|-
|| Ingerhøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23032/  ||  || ||

|-
|| Kathøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28390/  ||  || ||

|-
|| Kikkenborg || Langhøj || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27666/  ||  || ||

|-
|| Kikkenborg || Dysse eller jættestue || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27666/  ||  || ||

|-
|| Kikkenborghøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27658/  ||  || ||

|-
|| Kildehøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Lokal || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23204/  ||  || ||

|-
|| Kildehøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23218/  ||  || ||

|-
|| Kirkegaardshøjene || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27870/  ||  || ||

|-
|| Kirkegaardshøjene || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27871/  ||  || ||

|-
|| Kirkehøj || Kirke || Middelalder (ca. 1067 til 1299) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/114360/  ||  || ||

|-
|| Kirkehøj || Kirkegård || Middelalder (ca. 1067 til 1299) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/114360/  ||  || ||

|-
|| Kishøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/121086/  ||  || ||

|-
|| Kishøj || Mindesmærke || Nyere tid (ca. 1849 til 1913) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/121086/  ||  || ||

|-
|| Kjeldingbjerghøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/24745/  ||  || ||

|-
|| Kjølby || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27919/  ||  || ||

|-
|| Klausbjerg || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23356/  ||  || ||

|-
|| Klosterhøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28091/  ||  || ||

|-
|| Klovenhøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27013/  ||  || ||

|-
|| Kløvhøjen || Rundhøj || Bronzealder (ca. -1700 til -501) || Lokal || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27750/  ||  || ||

|-
|| Knølbjerg || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27803/  ||  || ||

|-
|| Kobakke || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26801/  ||  || ||

|-
|| Kobbelhøj || Rundhøj || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23122/  ||  || ||

|-
|| Kobbelhøj || Dysse eller jættestue || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23122/  ||  || ||

|-
|| Koldsbjerg || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27763/  ||  || ||

|-
|| Koldsminde || Helligkilde || Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/192151/  ||  || ||

|-
|| Konehøj || Rundhøj || Bronzealder (ca. -1700 til -501) || Lokal || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27708/  ||  || ||

|-
|| Kongehøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23119/  ||  || ||

|-
|| Kongstedlund || Stensætning || Jernalder (ca. -500 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/25191/  ||  || ||

|-
|| Kongstedlunds voldsted || Borg/Voldsted || Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/167829/  ||  || ||

|-
|| Kongstedlunds voldsted || Vejdæmning || Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/167829/  ||  || ||

|-
|| Kongstedlunds voldsted || Dæmning (uspecificeret) || Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/167829/  ||  || ||

|-
|| Kongstedlunds voldsted || Bro || Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/167829/  ||  || ||

|-
|| Kongstedlunds voldsted || Voldgrav || Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/167829/  ||  || ||

|-
|| Korsbjerg Høj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27160/  ||  || ||

|-
|| Korsdalhøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27692/  ||  || ||

|-
|| Korsdalhøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27693/  ||  || ||

|-
|| Korshøje || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26330/  ||  || ||

|-
|| Kragehøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23095/  ||  || ||

|-
|| Krastrup voldsted || Borg/Voldsted || Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/144265/  ||  || ||

|-
|| Kråshøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/25155/  ||  || ||

|-
|| Kyø voldsted || Borg/Voldsted || Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/148990/  ||  || ||

|-
|| Kællinghøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27675/  ||  || ||

|-
|| Langagerhøje || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28715/  ||  || ||

|-
|| Lille Monshøj || Rundhøj || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/25186/  ||  || ||

|-
|| Lille Monshøj || Dysse eller jættestue || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/25186/  ||  || ||

|-
|| Lillevorde || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23154/  ||  || ||

|-
|| Lindholms Højene || Skibssætning || Jernalder (ca. 375 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/114740/  ||  || ||

|-
|| Lindholms Højene || Bosættelse, uspec undergruppe || Jernalder (ca. 375 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/114740/  ||  || ||

|-
|| Lindholms Højene || Marksystem || Vikingetid (ca. 750 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/114740/  ||  || ||

|-
|| Lundby || Rundhøj || Stenalder (ca. -2350 til -1701) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23133/  ||  || ||

|-
|| Lundby || Stenkiste || Stenalder (ca. -2350 til -1701) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23133/  ||  || ||

|-
|| Lundby || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28096/  ||  || ||

|-
|| Lundby || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28105/  ||  || ||

|-
|| Lundby || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28106/  ||  || ||

|-
|| Lundby || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28108/  ||  || ||

|-
|| Lundbæk Voldsted || Borg/Voldsted || Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/163574/  ||  || ||

|-
|| Lundbæk Voldsted || Bro || Nyere tid (ca. 1661 til 2009) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/163574/  ||  || ||

|-
|| Lundbæk Voldsted || Herregårdsanlæg/Slot || Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/163574/  ||  || ||

|-
|| Lundbæk Voldsted || Voldgrav || Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/163574/  ||  || ||

|-
|| Lundegaardene || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27961/  ||  || ||

|-
|| Lyngbjerggaard || Rundhøj || Jernalder (ca. 1 til 374) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27440/  ||  || ||

|-
|| Lyngbjerggaard || Stenbygget grav || Jernalder (ca. 1 til 374) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27440/  ||  || ||

|-
|| Lynghøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27733/  ||  || ||

|-
|| Lynghøj || Genforeningssten || Nyere tid (ca. 1920 til 1929) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27733/  ||  || ||

|-
|| Madhøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27237/  ||  || ||

|-
|| Mullesgrav || Langhøj || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26494/  ||  || ||

|-
|| Møgelbjærg || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27681/  ||  || ||

|-
|| Møgelhøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23277/  ||  || ||

|-
|| Mølgaarde || Rundhøj || Stenalder (ca. -3950 til -1701) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28083/  ||  || ||

|-
|| Mølgaarde || Stenbygget grav || Stenalder (ca. -3950 til -1701) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28083/  ||  || ||

|-
|| Møllebakkehøjen || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27852/  ||  || ||

|-
|| Narhøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23173/  ||  || ||

|-
|| Nordmandshøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28102/  ||  || ||

|-
|| Nørholm || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26623/  ||  || ||

|-
|| Nørholm || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26634/  ||  || ||

|-
|| Nørholm || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26635/  ||  || ||

|-
|| Nørre-Tranders kirkegård || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23169/  ||  || ||

|-
|| Nøvling || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Lokal || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23192/  ||  || ||

|-
|| Nøvling || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23193/  ||  || ||

|-
|| Nøvling || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Lokal || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23194/  ||  || ||

|-
|| Nøvling || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Lokal || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23195/  ||  || ||

|-
|| Nøvling || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23198/  ||  || ||

|-
|| Nøvling || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23200/  ||  || ||

|-
|| Nøvling || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23201/  ||  || ||

|-
|| Nøvling || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23203/  ||  || ||

|-
|| Nøvling || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23217/  ||  || ||

|-
|| Nøvling || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23219/  ||  || ||

|-
|| Nøvling || Rundhøj || Oldtid (ca. -3950 til -501) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23226/  ||  || ||

|-
|| Nøvling || Dysse eller jættestue || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23226/  ||  || ||

|-
|| Nøvling || Rundhøj || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23228/  ||  || ||

|-
|| Nøvling || Dysse eller jættestue || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23228/  ||  || ||

|-
|| Nøvling || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23236/  ||  || ||

|-
|| Nøvling || Stenbygget grav || Oldtid (ca. -3950 til -501) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23236/  ||  || ||

|-
|| Nøvling || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23238/  ||  || ||

|-
|| Nøvling || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/114387/  ||  || ||

|-
|| Nøvling || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/114397/  ||  || ||

|-
|| Odderhøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Lokal || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26486/  ||  || ||

|-
|| Pandum || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27240/  ||  || ||

|-
|| Pederstrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23017/  ||  || ||

|-
|| Pimphøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23085/  ||  || ||

|-
|| Polshøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23064/  ||  || ||

|-
|| Povlstrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23215/  ||  || ||

|-
|| Prædikestolen || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27804/  ||  || ||

|-
|| Rakkerhøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27924/  ||  || ||

|-
|| Rakkerhøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/169977/  ||  || ||

|-
|| Ravnbakken || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27805/  ||  || ||

|-
|| Ravnhøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28097/  ||  || ||

|-
|| Restrup || Dysse eller jættestue || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26871/  ||  || ||

|-
|| Restrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26872/  ||  || ||

|-
|| Restrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26873/  ||  || ||

|-
|| Restrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26896/  ||  || ||

|-
|| Restrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26897/  ||  || ||

|-
|| Restrup Hovedgård || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26882/  ||  || ||

|-
|| Revsnæs Hovedgård || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/24696/  ||  || ||

|-
|| Revsnæs Hovedgård || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/24697/  ||  || ||

|-
|| Revsnæs Hovedgård || Stensætning || Jernalder (ca. -500 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/24702/  ||  || ||

|-
|| Revsnæs Hovedgård || Stenrække || Oldtid (ca. -1700 til 375) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/24703/  ||  || ||

|-
|| Rishøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26344/  ||  || ||

|-
|| Rishøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27173/  ||  || ||

|-
|| Rodstrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -3950 til -501) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27241/  ||  || ||

|-
|| Rodstrup || Stenbygget grav || Oldtid (ca. -3950 til -501) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27241/  ||  || ||

|-
|| Rodstrup Gde. || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27231/  ||  || ||

|-
|| Rodstrup høje || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27230/  ||  || ||

|-
|| Romdrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23237/  ||  || ||

|-
|| Romdrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23247/  ||  || ||

|-
|| Rævehøje || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26290/  ||  || ||

|-
|| Rævhøjen || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27821/  ||  || ||

|-
|| Rådhøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26856/  ||  || ||

|-
|| Råhøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27148/  ||  || ||

|-
|| Savhøje || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28719/  ||  || ||

|-
|| Sebber Kloster || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28337/  ||  || ||

|-
|| Sebber Kloster || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28341/  ||  || ||

|-
|| Sebber Kloster || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28342/  ||  || ||

|-
|| Sebber Kloster || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28346/  ||  || ||

|-
|| Sebber Kloster || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28347/  ||  || ||

|-
|| Sebber Kloster || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28351/  ||  || ||

|-
|| Signalhøj || Rundhøj || Stenalder (ca. -2800 til -2351) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23300/  ||  || ||

|-
|| Signalhøj || Stenkiste || Stenalder (ca. -2800 til -2351) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23300/  ||  || ||

|-
|| Signalhøj || Stenkiste || Bronzealder (ca. -1700 til -501) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23300/  ||  || ||

|-
|| Silshøje || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26264/  ||  || ||

|-
|| Silshøje || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26271/  ||  || ||

|-
|| Silshøje || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26272/  ||  || ||

|-
|| Silshøje || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26273/  ||  || ||

|-
|| Silshøje || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26276/  ||  || ||

|-
|| Skalhøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27125/  ||  || ||

|-
|| Skansen || Skanse || Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/192149/  ||  || ||

|-
|| Skelhøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27200/  ||  || ||

|-
|| Skjeldalshøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27685/  ||  || ||

|-
|| Skjeldalshøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27686/  ||  || ||

|-
|| Skørbæk || Hus (evt. med stald) || Jernalder (ca. -500 til 174) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28760/  ||  || ||

|-
|| Skørbæk || Marksystem || Jernalder (ca. -500 til 374) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28760/  ||  || ||

|-
|| Skørbæk || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28768/  ||  || ||

|-
|| Skørbæk Hede || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28728/  ||  || ||

|-
|| Snorup Høje || Rundhøj || Stenalder (ca. -3950 til -1701) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26288/  ||  || ||

|-
|| Snorup Høje || Stenbygget grav || Stenalder (ca. -3950 til -1701) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26288/  ||  || ||

|-
|| Sohngårdsholm hovedgård || Stenbygget grav || Jernalder (ca. 1 til 174) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23307/  ||  || ||

|-
|| Sorthøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26585/  ||  || ||

|-
|| Sorthøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/192154/  ||  || ||

|-
|| St. Ajstrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28438/  ||  || ||

|-
|| St. Restrup hovedgård || Bro || Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/192152/  ||  || ||

|-
|| St. Restrup hovedgård || Vandfyldt grav || Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/192152/  ||  || ||

|-
|| Staun || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27928/  ||  || ||

|-
|| Staun || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27929/  ||  || ||

|-
|| Staun || Rundhøj || Bronzealder (ca. -1700 til -501) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27932/  ||  || ||

|-
|| Staun || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27934/  ||  || ||

|-
|| Staun || Langhøj || Oldtid (ca. -3950 til -501) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27935/  ||  || ||

|-
|| Staun || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27936/  ||  || ||

|-
|| Staun || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27937/  ||  || ||

|-
|| Staun || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27938/  ||  || ||

|-
|| Staun || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27939/  ||  || ||

|-
|| Staun || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27940/  ||  || ||

|-
|| Staun || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27942/  ||  || ||

|-
|| Staun || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27952/  ||  || ||

|-
|| Stengran || Rundhøj || Jernalder (ca. 1 til 174) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/114371/  ||  || ||

|-
|| Stengran || Stenbygget grav || Jernalder (ca. 1 til 174) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/114371/  ||  || ||

|-
|| Stengran || Stenbygget grav || Jernalder (ca. 1 til 174) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/114371/  ||  || ||

|-
|| Stengran || Bosættelse, uspec undergruppe || Jernalder (ca. -500 til 374) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/114371/  ||  || ||

|-
|| Stenhøjen || Langhøj || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27684/  ||  || ||

|-
|| Stenhøjen || Dysse eller jættestue || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27684/  ||  || ||

|-
|| Stenstuen || Langhøj || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23016/  ||  || ||

|-
|| Stenstuen || Dysse eller jættestue || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23016/  ||  || ||

|-
|| Store Ajstrup || Rundhøj || Stenalder (ca. -3300 til -2801) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28395/  ||  || ||

|-
|| Store Ajstrup || Dysse eller jættestue || Stenalder (ca. -3300 til -2801) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28395/  ||  || ||

|-
|| Store Ajstrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28396/  ||  || ||

|-
|| Store Ajstrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28397/  ||  || ||

|-
|| Store Ajstrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28398/  ||  || ||

|-
|| Store Ajstrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28399/  ||  || ||

|-
|| Store Ajstrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28400/  ||  || ||

|-
|| Store Ajstrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28403/  ||  || ||

|-
|| Store Ajstrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28406/  ||  || ||

|-
|| Store Ajstrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28407/  ||  || ||

|-
|| Store Ajstrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28408/  ||  || ||

|-
|| Store Ajstrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28415/  ||  || ||

|-
|| Store Ajstrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28416/  ||  || ||

|-
|| Store Ajstrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28417/  ||  || ||

|-
|| Store Ajstrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28418/  ||  || ||

|-
|| Store Ajstrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28419/  ||  || ||

|-
|| Store Ajstrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28420/  ||  || ||

|-
|| Store Ajstrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28421/  ||  || ||

|-
|| Store Ajstrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28422/  ||  || ||

|-
|| Store Ajstrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28423/  ||  || ||

|-
|| Store Ajstrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28424/  ||  || ||

|-
|| Store Ajstrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28428/  ||  || ||

|-
|| Store Ajstrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28429/  ||  || ||

|-
|| Store Ajstrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -3950 til -501) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28431/  ||  || ||

|-
|| Store Ajstrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28433/  ||  || ||

|-
|| Store Ajstrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28435/  ||  || ||

|-
|| Store Munus || Langhøj || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/25174/  ||  || ||

|-
|| Store Munus || Dysse eller jættestue || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/25174/  ||  || ||

|-
|| Store Munus || Dysse eller jættestue || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/25174/  ||  || ||

|-
|| Storhøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Lokal || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23216/  ||  || ||

|-
|| Storhøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27917/  ||  || ||

|-
|| Storkrattet || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28699/  ||  || ||

|-
|| Storvorde || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23264/  ||  || ||

|-
|| Stæhøje || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27164/  ||  || ||

|-
|| Stærhøje || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27154/  ||  || ||

|-
|| Sulsted || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27745/  ||  || ||

|-
|| Sulsted || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27755/  ||  || ||

|-
|| Sulsted || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27757/  ||  || ||

|-
|| Sulsted || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27762/  ||  || ||

|-
|| Sulsted || Vandfyldt grav || Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/190807/  ||  || ||

|-
|| Sulsted || Herregårdsanlæg/Slot || Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/190807/  ||  || ||

|-
|| Svenstrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26759/  ||  || ||

|-
|| Svenstrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26769/  ||  || ||

|-
|| Svenstrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26771/  ||  || ||

|-
|| Svenstrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26800/  ||  || ||

|-
|| Svenstrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26802/  ||  || ||

|-
|| Sæderup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23207/  ||  || ||

|-
|| Sæderup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23208/  ||  || ||

|-
|| Sæderup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23210/  ||  || ||

|-
|| Sæderup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23211/  ||  || ||

|-
|| Sæderup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23212/  ||  || ||

|-
|| Sæderup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23239/  ||  || ||

|-
|| Sønder Kongerslev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/25156/  ||  || ||

|-
|| Sønder Kongerslev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/25157/  ||  || ||

|-
|| Sønder Kongerslev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/25159/  ||  || ||

|-
|| Sønder Kongerslev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/25160/  ||  || ||

|-
|| Sønder Kongerslev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/25163/  ||  || ||

|-
|| Sønder Kongerslev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/25165/  ||  || ||

|-
|| Sønder Kongerslev || Rundhøj || Oldtid (ca. -3950 til -501) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/25171/  ||  || ||

|-
|| Sønder Kongerslev || Stenkiste || Oldtid (ca. -3950 til -501) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/25171/  ||  || ||

|-
|| Sønder Kongerslev || Langhøj || Oldtid (ca. -3950 til -501) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/25173/  ||  || ||

|-
|| Sønder Kongerslev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/25175/  ||  || ||

|-
|| Sønder Kongerslev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/25176/  ||  || ||

|-
|| Sønder Kongerslev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/25177/  ||  || ||

|-
|| Sønder Kongerslev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/25178/  ||  || ||

|-
|| Sønder Kongerslev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/25179/  ||  || ||

|-
|| Sønder Kongerslev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/25180/  ||  || ||

|-
|| Sønder Kongerslev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/25181/  ||  || ||

|-
|| Sønderholm || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26792/  ||  || ||

|-
|| Sønderholm || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26814/  ||  || ||

|-
|| Sønderholm || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26818/  ||  || ||

|-
|| Sønderholm || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26823/  ||  || ||

|-
|| Sønderholm || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26824/  ||  || ||

|-
|| Sønderholm || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26826/  ||  || ||

|-
|| Sønderholm || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26827/  ||  || ||

|-
|| Sønderholm || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26828/  ||  || ||

|-
|| Sønderholm || Rundhøj || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26829/  ||  || ||

|-
|| Sønderholm || Dysse eller jættestue || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26829/  ||  || ||

|-
|| Sønderholm || Rundhøj || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26831/  ||  || ||

|-
|| Sønderholm || Dysse eller jættestue || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26831/  ||  || ||

|-
|| Sønderholm || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26841/  ||  || ||

|-
|| Sønderholm || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26842/  ||  || ||

|-
|| Sønderholm || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26843/  ||  || ||

|-
|| Sønderholm || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26845/  ||  || ||

|-
|| Sønderholm || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26846/  ||  || ||

|-
|| Sønderholm || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26847/  ||  || ||

|-
|| Sønderholm || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26850/  ||  || ||

|-
|| Sønderholm || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26854/  ||  || ||

|-
|| Sønderholm || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26855/  ||  || ||

|-
|| Sønderholm || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26857/  ||  || ||

|-
|| Sønderholm || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26859/  ||  || ||

|-
|| Sønderholm || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26860/  ||  || ||

|-
|| Sønderholm || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26862/  ||  || ||

|-
|| Sønderholm || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26863/  ||  || ||

|-
|| Sønderholm || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26869/  ||  || ||

|-
|| Sønderholm || Rundhøj || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26878/  ||  || ||

|-
|| Sønderholm || Dysse eller jættestue || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26878/  ||  || ||

|-
|| Sønderholm || Rundhøj || Stenalder (ca. -3950 til -1701) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26879/  ||  || ||

|-
|| Sønderholm || Stenbygget grav || Stenalder (ca. -3950 til -1701) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26879/  ||  || ||

|-
|| Sønderholm || Dæmning (uspecificeret) || Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/192153/  ||  || ||

|-
|| Sønderhøje || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28085/  ||  || ||

|-
|| Sønderhøje || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28093/  ||  || ||

|-
|| Sønderhøje || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28094/  ||  || ||

|-
|| Sønderhøje || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28095/  ||  || ||

|-
|| Tinghøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23202/  ||  || ||

|-
|| Tinghøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27671/  ||  || ||

|-
|| Tofthøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23255/  ||  || ||

|-
|| Tofthøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28755/  ||  || ||

|-
|| Torderup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/114354/  ||  || ||

|-
|| Torndal Høj || Rundhøj || Bronzealder (ca. -1700 til -501) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27690/  ||  || ||

|-
|| Torndalhøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/121084/  ||  || ||

|-
|| Tornhøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23180/  ||  || ||

|-
|| Tornhøj || Skyttegrav || Nyere tid (ca. 1940 til 1945) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23180/  ||  || ||

|-
|| Tostrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26874/  ||  || ||

|-
|| Tostrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26875/  ||  || ||

|-
|| Tostrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26876/  ||  || ||

|-
|| Tostrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26877/  ||  || ||

|-
|| Tostrup || Stenbygget grav || Jernalder (ca. -500 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26880/  ||  || ||

|-
|| Tostrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26892/  ||  || ||

|-
|| Tostrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26893/  ||  || ||

|-
|| Tostrup || Rundhøj || Stenalder (ca. -250000 til -1701) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26894/  ||  || ||

|-
|| Tostrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26895/  ||  || ||

|-
|| Tostrup || Langhøj || Oldtid (ca. -3950 til -501) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26898/  ||  || ||

|-
|| Tostrup || Langhøj || Oldtid (ca. -3950 til -501) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26899/  ||  || ||

|-
|| Tostrup || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26892/  ||  || ||

|-
|| Trehøjene || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27886/  ||  || ||

|-
|| Troldkirken || Langhøj || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26804/  ||  || ||

|-
|| Troldkirken || Dysse eller jættestue || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26804/  ||  || ||

|-
|| Tvillinghøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27696/  ||  || ||

|-
|| Tvillinghøje || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27691/  ||  || ||

|-
|| Tvillinghøje || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Lokal || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27694/  ||  || ||

|-
|| Tvillinghøje || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27695/  ||  || ||

|-
|| Tvillinghøje || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27697/  ||  || ||

|-
|| Tværhøje || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26457/  ||  || ||

|-
|| Tværhøje || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26459/  ||  || ||

|-
|| Tyvdal Høj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23099/  ||  || ||

|-
|| Uglhøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23288/  ||  || ||

|-
|| Uglhøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27941/  ||  || ||

|-
|| Ulshøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27220/  ||  || ||

|-
|| V. Hassing || Langhøj || Oldtid (ca. -3950 til -501) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27830/  ||  || ||

|-
|| Vadum || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27778/  ||  || ||

|-
|| Vang Skov || Bro || Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/192141/  ||  || ||

|-
|| Vang Skov || Vandfyldt grav || Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/192141/  ||  || ||

|-
|| Vejgård || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23298/  ||  || ||

|-
|| Vejgård || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23299/  ||  || ||

|-
|| Vestbjerg || Rundhøj || Bronzealder (ca. -1700 til -501) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27751/  ||  || ||

|-
|| Vester Hassign || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27853/  ||  || ||

|-
|| Vester Hassing || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27811/  ||  || ||

|-
|| Vester Hassing || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27817/  ||  || ||

|-
|| Vester Hassing || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27822/  ||  || ||

|-
|| Vester Hassing || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27823/  ||  || ||

|-
|| Vester Hassing || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27824/  ||  || ||

|-
|| Vester Hassing || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27827/  ||  || ||

|-
|| Vester Hassing || Langhøj || Oldtid (ca. -3950 til -501) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27828/  ||  || ||

|-
|| Vester Hassing || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27829/  ||  || ||

|-
|| Vester Hassing || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27831/  ||  || ||

|-
|| Vester Hassing || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27832/  ||  || ||

|-
|| Vester Hassing || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27834/  ||  || ||

|-
|| Vester Hassing || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27836/  ||  || ||

|-
|| Vester Hassing || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27837/  ||  || ||

|-
|| Vester Hassing || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27838/  ||  || ||

|-
|| Vester Hassing || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27839/  ||  || ||

|-
|| Vester Hassing || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27846/  ||  || ||

|-
|| Vesterhøje || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26618/  ||  || ||

|-
|| Vesterhøje || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26619/  ||  || ||

|-
|| Viderupgaard || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28385/  ||  || ||

|-
|| Viderupgaard || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/28386/  ||  || ||

|-
|| Volsted || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23303/  ||  || ||

|-
|| Volsted || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23308/  ||  || ||

|-
|| Volsted || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23309/  ||  || ||

|-
|| Volsted || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23310/  ||  || ||

|-
|| Volsted || Skyttegrav || Nyere tid (ca. 1940 til 1945) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23310/  ||  || ||

|-
|| Volsted || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23311/  ||  || ||

|-
|| Volsted || Rundhøj || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23314/  ||  || ||

|-
|| Volsted || Dysse eller jættestue || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23314/  ||  || ||

|-
|| Volsted || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23315/  ||  || ||

|-
|| Volsted || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23316/  ||  || ||

|-
|| Volsted || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23317/  ||  || ||

|-
|| Volsted || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23318/  ||  || ||

|-
|| Volsted || Rundhøj || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23330/  ||  || ||

|-
|| Volsted || Dysse eller jættestue || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23330/  ||  || ||

|-
|| Volsted || Rundhøj || Stenalder (ca. -2350 til -1701) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23332/  ||  || ||

|-
|| Volsted || Stenkiste || Stenalder (ca. -2350 til -1701) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23332/  ||  || ||

|-
|| Volsted || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23339/  ||  || ||

|-
|| Volsted || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23340/  ||  || ||

|-
|| Volsted || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23341/  ||  || ||

|-
|| Volsted || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23354/  ||  || ||

|-
|| Volsted || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23355/  ||  || ||

|-
|| Voxlev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27126/  ||  || ||

|-
|| Voxlev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27127/  ||  || ||

|-
|| Voxlev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27128/  ||  || ||

|-
|| Voxlev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27130/  ||  || ||

|-
|| Voxlev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27139/  ||  || ||

|-
|| Voxlev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27143/  ||  || ||

|-
|| Voxlev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27147/  ||  || ||

|-
|| Voxlev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27153/  ||  || ||

|-
|| Voxlev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27156/  ||  || ||

|-
|| Voxlev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27157/  ||  || ||

|-
|| Voxlev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27158/  ||  || ||

|-
|| Voxlev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27159/  ||  || ||

|-
|| Voxlev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27162/  ||  || ||

|-
|| Voxlev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27166/  ||  || ||

|-
|| Voxlev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27167/  ||  || ||

|-
|| Voxlev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27174/  ||  || ||

|-
|| Voxlev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27179/  ||  || ||

|-
|| Voxlev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27181/  ||  || ||

|-
|| Voxlev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27199/  ||  || ||

|-
|| Voxlev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27206/  ||  || ||

|-
|| Voxlev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27207/  ||  || ||

|-
|| Voxlev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27209/  ||  || ||

|-
|| Voxlev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27210/  ||  || ||

|-
|| Voxlev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27211/  ||  || ||

|-
|| Voxlev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27212/  ||  || ||

|-
|| Voxlev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27213/  ||  || ||

|-
|| Voxlev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27216/  ||  || ||

|-
|| Voxlev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27218/  ||  || ||

|-
|| Voxlev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27221/  ||  || ||

|-
|| Voxlev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27224/  ||  || ||

|-
|| Voxlev || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27228/  ||  || ||

|-
|| Vår || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/169974/  ||  || ||

|-
|| Vår || Mindesmærke || Nyere tid (ca. 1849 til 1913) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/169974/  ||  || ||

|-
|| Vår || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/169975/  ||  || ||

|-
|| Vår || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/169976/  ||  || ||

|-
|| Vaar Skov || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27967/  ||  || ||

|-
|| Vaar Skov || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27968/  ||  || ||

|-
|| Vaar Skov || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27969/  ||  || ||

|-
|| Vaar Skov || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27970/  ||  || ||

|-
|| Vaar Skov || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27971/  ||  || ||

|-
|| Vårst || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23130/  ||  || ||

|-
|| Wår voldsted || Borg/Voldsted || Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/167832/  ||  || ||

|-
|| Wår voldsted || Voldgrav || Historisk Tid (ca. 1067 til 2009) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/167832/  ||  || ||

|-
|| Æshøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23087/  ||  || ||

|-
|| Ø. Hassing gl. kirkegård || Kirkegård || Middelalder (ca. 1067 til 1535) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/164445/  ||  || ||

|-
|| Ø. Hassing gl. kirkegård || Kirke || Middelalder (ca. 1067 til 1535) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/164445/  ||  || ||

|-
|| Ø-Hornum || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27425/  ||  || ||

|-
|| Ø-Hornum || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/125483/  ||  || ||

|-
|| Ørndalshøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27673/  ||  || ||

|-
|| Ørnehøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23231/  ||  || ||

|-
|| Ørnehøje || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26320/  ||  || ||

|-
|| Ørnehøje || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26322/  ||  || ||

|-
|| Ørnehøje || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26324/  ||  || ||

|-
|| Ørnhøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23021/  ||  || ||

|-
|| Ørnhøj || Rundhøj || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26488/  ||  || ||

|-
|| Ørnhøj || Dysse eller jættestue || Stenalder (ca. -3950 til -2801) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26488/  ||  || ||

|-
|| Ørnhøje || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23322/  ||  || ||

|-
|| Ørnhøje || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23323/  ||  || ||

|-
|| Ørnhøje || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Lokal || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/23324/  ||  || ||

|-
|| Ørnknold || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26350/  ||  || ||

|-
|| Østbjerg || Kunstigt anlæg || Nyere tid (ca. 1661 til 2009) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27680/  ||  || ||

|-
|| Østbjerghøj || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27678/  ||  || ||

|-
|| Østbjerghøje || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27676/  ||  || ||

|-
|| Østbjerghøje || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27677/  ||  || ||

|-
|| Øster Hassing || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27863/  ||  || ||

|-
|| Øster Hassing || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27865/  ||  || ||

|-
|| Øster Hassing || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27867/  ||  || ||

|-
|| Øster Hassing || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27868/  ||  || ||

|-
|| Øster Hassing || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27872/  ||  || ||

|-
|| Øster Hassing || Rundhøj || Bronzealder (ca. -1700 til -501) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27878/  ||  || ||

|-
|| Øster Hassing || Rundhøj || Bronzealder (ca. -1700 til -501) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27880/  ||  || ||

|-
|| Øster Hassing || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27881/  ||  || ||

|-
|| Øster Hassing || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27883/  ||  || ||

|-
|| Østerbakkehøjen || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27683/  ||  || ||

|-
|| Østermarkgård || Rundhøj || Oldtid (ca. -250000 til 1066) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/26452/  ||  || ||

|-
|| Østlyng || Langhøj || Oldtid (ca. -3950 til -501) || Lokal || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/27707/  ||  || ||

|-
|| Ålborghus Voldsted || Herregårdsanlæg/Slot || Historisk Tid (ca. 1536 til 1799) || Nej || http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/166044/  ||  || ||

|}

Se også 
 Fredede bygninger i Aalborg Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Ålborg Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments